Иржи Куличек (; ) — бывший чехословацкий хоккеист, вратарь. Известен по выступлениям за клуб «Кладно». Бронзовый призёр чемпионатов мира 1957 и 1959, чемпион Чехословакии 1959 года.

Биография 
Иржи Куличек родился 17 мая 1934 года в Праге. В 1959 году стал чемпионом Чехословакии в составе клуба «Кладно».

В составе сборной Чехословакии стал бронзовым призёром чемпионата мира 1957 и 1959 годов. Всего за сборную сыграл 14 матчей.

После окончания игровой карьеры стал тренером. С 1975 по 1977 год был главным тренером клуба «Шкода Пльзень». Также тренировал «Кралупы-над-Влтавоу», «Сланы», «Медвешчак Загреб», был тренером вратарей юниорской сборной Чехословакии (до 18 лет).

Является членом зала славы хоккея Кладно.

Достижения 

 Чемпион Чехословакии 1959

 Серебряный призёр чемпионата Европы 1959

 Бронзовый призёр чемпионатов мира 1957 и 1959

 Бронзовый призёр чемпионата Европы 1957

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Чехословакии
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры Чехословакии